Paractora är ett släkte av tvåvingar. Paractora ingår i familjen Helcomyzidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Paractora